Sofia Mabergs, född den 9 april 1993 i Malung, är en svensk curlingspelare.

Mabergs ingår i Lag Hasselborg med skipper Anna Hasselborg, trea Sara McManus och tvåa Agnes Knochenhauer som vann guld i de olympiska vinterspelen i Pyeongchang 2018, silver i världsmästerskapen 2018 och 2019, guld i Europamästerskapen 2018 och 2019 samt silver 2016 och 2017. Mabergs har dessutom ett EM-guld för mixade lag från 2014.

Referenser 

Kvinnor
Födda 1993
Levande personer
Svenska curlare
Svenska olympiska guldmedaljörer
Svenska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Olympiska bronsmedaljörer 2022
Tävlande i curling vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i curling vid olympiska vinterspelen 2022
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Sverige
Personer från Malung
Svenska idrottare under 2000-talet